Grünenstein steht für:
 Schloss Grünenstein, Schloss in Balgach, Kanton St. Gallen, Schweiz
 Wolfgang von Grünenstein († 1557), Fürstabt des Fürststiftes Kempten

Siehe auch:
 Grünstein (Begriffsklärung)